Koninginneweg (Amsterdam)
 Koninginneweg (Haarlem)
 Koninginneweg (Oud-Beijerland)
 Koninginneweg (Rotterdam)